Čínské národní tenisové centrum () je tenisový areál ležící v pekingském Olympijském parku, který byl otevřen 1. října 2007. Obsahuje dvanáct soutěžních a šest tréninkových dvorců s povrchem DecoTurf. Celková kapacita střediska činí 32 400 sedících diváků.

Charakteristika 
Tenisové centrum se rozkládá na ploše 16,68 hektarů. Celková kapacita k roku 2008 činila 17 400 diváků.

Centrálním dvorcem je Diamond Court (diamantový kurt) pojme 15 000 návštěvníků. Dalšími třemi hlavními kurty střediska jsou Lotus Court (lotosový dvorec) s kapacitou 10 000 diváků, vzdálen 2,6 kilometru od hlavního olympijského stadionu Ptačí hnízdo, dále pak Moon Court (Měsíšní kurt) pro 4 000 přihlížejících a dvorec č. 1 pro 2 000 osob.

Každý z těchto dvorců je koncipován jako lotosový květ, jeden ze symbolů pekingské olympiády, a sestává z dvanácti částí – plodolistů květiny. Kurty byly navrženy speciálně pro maximální přirozenou cirkulaci vzduchu v arénách tak, aby minimalizovaly vyšší koncentraci zplodin v ovzduší čínské metropole. Chladicí jednotky klimatizace mohou snížit teplotu v aréně až o 5 °C. Střešní listy dvorců kryjí diváky před přímým slunečním svitem.

Turnaje 
V centru se konaly tenisové turnaje Letních olympijských her 2008 a Letních paralympijských her 2008.

Od sezóny 2009 v areálu probíhá profesionální turnaj China Open, a to na přelomu září a října. V rámci mužského okruhu ATP Tour se řadí do kategorie ATP Tour 500. Ženská část patří do kategorie WTA Premier Mandatory, kdy ženský turnaj představuje poslední čtvrtou událost sezóny, po Grand Slamu, druhé nejvyšší kategorie okruhu.

Na dvorcích je položen tvrdý povrch DecoTurf modré barvy.

Přejmenování 
Od vzniku tenisového areálu až do roku 2009 neslo středisko název Zelené olympijské tenisové centrum (, jednoduchá čínština: 北京奥林匹克公园网球中心; tradiční čínština: t=北京奧林匹克公園網球場; pinyin: Běijīng Àolínpǐkè Gōngyuán Wǎngqiúchǎng). Od sezóny 2009, kdy se areál stal dějištěm profesionálního turnaje China Open, získal pojmenování Čínské národní tenisové centrum.

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  China National Tennis Center na stránkách China Open

Sportoviště na Letních olympijských hrách 2008
Tenisové areály
Stadiony v Číně
Tenis v Číně
Sportovní zařízení v Pekingu
Čchao-jang (Peking)
Postaveno v Číně 2007